Ignacia Bernuy i Balda, (? - 10 de març de 1874), va ser una compositora, filla dels marquesos de Valparaíso.

Es conserva una Missa impresa per a quatre veus i orquestra al fons TarC (Fons musical de la Catedral de Tarragona). L'edició conté una «Advertencia» en forma d'annex, on es relata que l'obra es va interpretar per primera vegada a l'església d'Atocha (Madrid) i s'hi adjunten comentaris laudatoris de la premsa madrileña. Títol original de l'edició: Misa A 4 Voces Con Coro / Á Grande Orquesta / Por La Señorita / Dª Ignacia Bernuy Y Balda. / Impresa com recuerdo por su esposo el Exmo. Sr. D. Martín Salto y Huelves. / Madrid.

Referències 

Compositors